Le mot Closure peut faire référence à :
 Closure, terme anglais désignant la fermeture en informatique ;
 Closure, une notion de psychologie.
 Closure, une technique d'apprentissage par textes à trous.

Musique

Groupe 
 Closure, groupe canadien de rock.

Album 
 , album de Nine Inch Nails sorti le  ;
 , album d'Integrity sorti le  ;
 , album live du groupe de métal norvégien Theatre of Tragedy sorti le  ;
 , album de Closure sorti le  ;
 , compilation d' sorti le .

Chanson 
 , chanson d'Opeth, figurant sur l'album Damnation sorti le  ;
 , chanson de Chevelle sortie le  ;
 , chanson d'Hood, figurant sur l'album Outside Closer sorti le  ;
 , chanson d'Aly & AJ, figurant sur l'album Insomniatic sorti le  ;
 , chanson de Divine Heresy, figurant sur l'album Bleed the Fifth sorti le  ;
 , chanson de Gabrielle sortie le  ;
 , chanson de Scarlett Belle sortie le .

Cinéma 
 , film américain de Marcin Teodoru sorti en 2010 ;
 , film américain de Joseph Hovsepian sorti en 2015 ;

 , court métrage américain de Peter Hanson sorti en 2012 ;
 , court métrage américain de Wallace Langham sorti en 2016 ;
 , court métrage américain de Neal Von Dinklage sorti en 2016.

Jeu vidéo 
 , jeu vidéo indépendant développé par Eyebrow Interactive sorti le .

Voir aussi